Fanch Vidament (1948 - 1982), artiste peintre breton,
Jean Vidament (né en 1944), coureur cycliste breton,
Jacques Fitamant, éditeur de presse français. Il est gérant des Éditions Fitamant, 

Variantes : Vidaman, Vidamant, Vidammant, Vidamment, Bidamant (22),  Fitamant, Fitamen, Fitament (29).

Patronyme breton